Бюллетень строительной техники (БСТ) — ежемесячный научно-технический и производственный иллюстрированный журнал строительной отрасли. Журнал БСТ входит в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России

Является официальным изданием Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, Министерства регионального развития Российской Федерации и Российского союза строителей.

Постоянные разделы журнала: 
 Проблемы, поиски, решения
 Техническое регулирование в строительстве
 Безопасность среды обитания
 Практика строительства в России и в зарубежных странах
 Научно-технические разработки
 Градостроительство

Ссылки 
 Официальный сайт журнала

Журналы СССР
Журналы на русском языке
Журналы по строительству

Официальный сайт журнала БСТ - Бюллетень стоительной техники - www.bstmag.ru